

Ба́лтимор (англ. Baltimore) — промисловий порт і найбільше місто в штаті Меріленд, на західному березі Чесапікської затоки північно-східніше Вашингтона.
 Балтимор (англ. Baltimore County) — округ (графство) у штаті Меріленд.
 Балтимор (англ. Baltimore) — містечко, штат Вермонт
 Балтимор (англ. Baltimore) — селище, штат Огайо

Балтимор (, ) — поселення в західному графстві Корк, Ірландія.